Портовик:
 Портовик — работник порта.
 «Портовик» — украинский мужской гандбольный клуб из Южного.
 
 «Портовик» — мини-футбольный клуб из Владивостока.